Taushiro (volk) - etnische groep in de Peruaanse Amazoniaregio
 Taushiro (taal) - bijna uitgestorven taal gesproken door bovenstaand volk